Omul care aduce ploaia se poate referi la:

 Omul care aduce ploaia (film din 1926) (The Rainmaker), film mut din 1926 regizat de Clarence G. Badger 
 Omul care aduce ploaia (piesă de teatru) (The Rainmaker), o piesă de teatru de N. Richard Nash
 Omul care aduce ploaia (film din 1956) (The Rainmaker), film din 1956 cu Burt Lancaster și Katharine Hepburn bazat pe piesa de teatru
 Omul care aduce ploaia (roman) (The Rainmaker), roman din 1995 de John Grisham
 Omul care aduce ploaia (film din 1997) (The Rainmaker), film din 1997 regizat de Francis Ford Coppola bazat pe roman; cu Matt Damon și Danny DeVito

Vezi și
 Omul ploii